Рагузино — название населённых пунктов в России:

 Рагузино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Рагузино — деревня в Булатовском сельском поселении Кашинского района Тверской области.
 Рагузино — деревня в Фарафоновском сельском поселении Кашинского района Тверской области.